Leon Buśko (1889–1920) – podporucznik saperów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Leon Buśko (1894–1920) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari